

Hydronyme 
 La Jihlava est une rivière de la République tchèque, et un affluent de la Svratka, donc un sous-affluent du Danube par la Thaya et la Morava.

Toponyme 
 Jihlava est la capitale de la région de Vysočina en République tchèque, située sur la rivière homonyme de la Jihlava.

Astronomie 
 , astéroïde.